Miejscowości w Polsce 
 Dąbrówki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Dąbrówki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą 
 Dąbrówki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Dąbrówki – osada w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim 
 Dąbrówki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Dąbrówki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń 
 Dąbrówki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna 
 Dąbrówki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków 
 Dąbrówki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Dąbrówki – część wsi Bąkowa w woj. mazowieckim w  pow. lipskim w gminie Ciepielów 
 Dąbrówki Breńskie